

Ерин — місто, штат Нью-Йорк
 Ерин — місто, штат Теннессі
 Ерин — місто, штат Вісконсин
 Ерин — переписна місцевість, штат Нью-Йорк